Левашово — село в Ардатовском районе Нижегородской области. Входит в состав Личадеевского сельсовета.

Село расположено в 17 км на северо-запад от районного центра — Ардатова, на правом берегу р. Нучи. Соединяется грунтовыми просёлочными дорогами на северо-востоке с Голяткиным (2 км), на юго-западе с Выползовом (2 км).

История 

Село получило название по имени помещика Левашова.
В 1815 году было начато строительство церкви, по проекту пятиглавой. Но так как барин умер и средств не хватило, то церковь построили одноглавую. Церковь действовала до 1935 года.
В «Списке населенных мест Нижегородской губернии» за 1859 год село упоминается как владельческое село Левашево Ардатовского уезда, в которой насчитывалось 43 двора, проживало 351 человек и имелось две православных церкви.
В конце XIX века оно принадлежало двум помещикам — Жукову и Скворникову, а в начале XX века наследницей осталась барыня Скворникова. При ней до революции была открыта школа, которая работала до 1970 года. Основное население — русские, православные.

Крестьяне села занимались в основном земледелием: сеяли рожь, ячмень, пшеницу, горох. В селе имелась бондарная артель, были также кустари — сапожники. Советская власть была установлена мирным путем. Коллективизация началась в 1929 году. Кулаков в Левашове было мало, раскулачили одну семью, но выслана она не была. в 1935 году организовали колхоз имени М. Горького. В колхозе занимались коневодством, держали 60 лошадей, также занимались растениеводством и животноводством.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло около 80 человек, из них погибло 49. В селе во время войны проживало несколько семей эвакуированных из Ленинграда.
В 1956 году начали объединяться колхозы. Колхоз с. Левашова вошел в состав колхоза «Голятинский» Голяткинского сельского Совета. К 1965 году число жителей в селе стало уменьшаться, так как молодежь уезжала в города.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)